Rudling är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Rudling (1908–1985), svensk filmfotograf
 Arvid Rudling (1856–1925), svensk militär
 Ewa Rudling (född 1936), svensk porträttfotograf
 John Rudling (1907–1983), engelsk skådespelare 
 Per Anders Rudling (född 1974), svenskamerikansk historiker

Se även 
 Johann George Rüdling